I-5 puede hacer referencia a:

La Interestatal 5, una autopista interestatal en los Estados Unidos.
El I-5, un submarino Tipo J1M de la Armada Imperial Japonesa.
El Polikarpov I-5, un avión de caza soviético.